Keryneia kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Froúrio Kyrineías, slott, Eparchía Kerýneias, 
 Eparchía Kerýneias, distrikt, 
 Kyrenia, ort, Eparchía Kerýneias, 

Robotskapade Cypernförgreningar